Pavla est un prénom féminin tchèque, variante de , que l'on peut traduire par Paule en français. Ce prénom est notamment porté par :
 Pavla Havlíková (née en 1983), coureuse cycliste tchèque ;
 Pavla Poznarova (née en 1986), joueuse de handball tchèque ;
 Pavla Schorná-Matyášová (née en 1980), biathlète et coureuse de fond tchèque ;
  (née en 1972), soprano tchèque.

Voir aussi 
 
 

Prénom féminin
Prénom tchèque